Луи́-Жозе́ф де Бурбо́н-Вандо́м (), известен как Великий Вандом (; ,  — ) — 3-й герцог Вандом, французский военачальник периода правления Людовика XIV, особенно прославился в Войне за испанское наследство. Обладая несомненным талантом и опытом полководца, отличался и личной храбростью. За свои заслуги был приравнен к рангу законного принца крови во Франции и в Испании Филиппа V, трон которого он сохранил.

Биография 

Родился 1 июля 1654 года в Вандомском дворце в Париже, крещён 27 октября 1656 года в замке Версаль. Луи Жозеф был старшим сыном герцога Людовика де Вандома и Лауры Манчини. Его мать была сестрой Олимпии Манчини, которая была матерью принца Евгения Савойского — одного из главных противников Луи Жозефа в Войне за испанское наследство. По отцу он являлся правнуком короля Генриха IV Великого и Габриэль д'Эстре.

Луи Жозеф де Бурбон-Вандом, тогда ещё герцог де Меркёр, начал военную службу под начальством Анри де Ла Тур д’Овернь, маршала Тюренна и по праву считается его учеником. С первых дней военной службы он с большим отличием участвует во всех походах и особенно отличается в 1693 году, когда содействует победе, одержанной маршалом Николя Катина при Марсалии.

В 1697 году он, в звании главнокомандующего в Каталонии, предпринял осаду Барселоны, защищаемой принцем Гессен-Дармштадтским, разбил испанцев, спешивших на помощь ей, и принудил крепость к сдаче.

В начале войны за Испанское наследство, когда неспособный Франсуа, маршал Вильруа был взят в плен в Кремоне, Вандом принял главное начальство над французской армией в Италии. 15 августа 1702 года он дал принцу Евгению большое сражение при Луццаре, не имевшее решительного исхода, а весной 1703 года вторгся через Тироль в Германию, чтобы соединиться с курфюрстом Баварским. Мужественная оборона тирольцев задержала его движение и он дошёл только до Тренто. Осенью 1703 года он обезоружил войска отпавшего от Франции герцога Савойского, взял несколько укрепленных городов в Пьемонте и начал осаду Турина. Весной 1706 года, воспользовавшись отъездом принца Евгения в Вену, он напал на австрийцев и прогнал их за Эч. Среди этих успехов он был отозван в Нидерланды, где ему пришлось ещё раз загладить неудачу Вильруа, разбитого при Рамийи. Своими стратегическими движениями он долгое время задерживал английского полководца Джона Черчилля, герцога Мальборо.

В 1708 году Людовик XIV допустил тактическую ошибку: вместо того, чтобы отдать армию в Нидерландах полностью под командование Вандома, он назначает его вторым командующим, а над ним ставит своего внука Людовика, герцога Бургундского. Между Вандомом и Бургундским возникают разногласия. В начале им сопутствует успех: занят Гент, Брюгге и Плассендаль, но 11 июля в битве при Ауденарде армия, в результате неумелых действий Бургундского была разбита союзниками. Это поражение было преподнесено королю как вина Вандома (кто же будет обвинять внука короля). К тому же, Луи Жозеф имел сильного врага в лице второй жены короля маркизы Франсуазы де Ментенон. В результате, Вандом был уволен в отставку и два года оставался в бездействии, хотя Франция тогда остро нуждалась в полководцах.

Однако, осенью 1710 года французские дела в Испании пришли в сильное расстройство и Людовик XIV послал Вандома со значительными подкреплениями за Пиренеи. Несмотря на старость и болезненное состояние, Вандом обнаружил необыкновенную деятельность. Он возвратил Филиппу V Мадрид, потом обратился против австрийцев и 10 декабря разбил генерала Штаремберга в сражении при Вильявисьосе. Все завоевания, сделанные союзниками в Испании, были вследствие этой победы потеряны, а Филипп V смог окончательно утвердиться в Испании.

Скончался Луи Жозеф де Вандом в Каталонии 11 июня 1712 года и был похоронен по повелению испанского короля Филиппа V в пантеоне Инфантов, в Эскориале.

Семья 
15 мая 1710 года Луи Жозеф женился на Марии Анне де Бурбон (1678—1718), Мадмуазель д’Энгиен, дочери Анри III Жюля де Бурбон-Конде, принца де Конде и принцессы Анны Пфальцской; внучке Великого Конде.

Брак остался бездетным и Луи Жозефу наследовал его младший брат Филипп де Бурбон-Вандом, бывший аббатом и великим приором Мальтийского ордена во Франции. Со смертью Филиппа в 1727 году пресеклась Вандомская линия династии Бурбонов и герцогство окончательно отошло к французской короне.

Титулы и карьера

Титулы 
 До смерти отца носил титул герцога де Меркёра.
 Герцог де Вандом (Луи II, 1669—1712), герцог де Бофор (1669), герцог д’Этамп (1669), герцог де Пентьевр (1669).
 Граф де Дрё. Принц д’Ане и де Мартиг.
 Рыцарь (кавалер) орденов короля Франции (ордена Святого Духа и Святого Михаила) и ордена Золотого руна.
 Первый принц крови королевства Испании.

Военная карьера 
 1659 — Генерал галерного флота короля Франции.
 1688 — Генерал-лейтенант армии короля Франции.
 Командующий испанской армии.
 1697 — Завоевание Барселоны и назначение вице-королём Каталонии.
 1710 — Главный маршал испанской армии.

Генеалогия

См. также 
 Список графов и герцогов Вандома
 Война за испанское наследство

Примечания

Литература 

Статья из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907)
 Блюш, Франсуа. Людовик XIV. М.: Ладомир, 1998. — 815 с.

Ссылки 

 Краткая биография Луи Жозефа, герцога Вандомского
 Saint-Simon. Le Duc de Vendôme (1706)
 Генеалогия

Луи Жозеф
Герцоги де Бофор
Луи Жозеф
Маршалы Франции
Генералы галер Франции
Участники войны Аугсбургской лиги
Участники войны за испанское наследство
Кавалеры ордена Святого Духа
Кавалеры ордена Золотого руна
Луи Жозеф
Герцоги Меркер